Amnicola är ett släkte av snäckor. Amnicola ingår i familjen tusensnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tusensnäckor
Amnicola